Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 19 van 1954 was de 1e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder de 19, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Negen landen namen deel aan dit toernooi dat van 22 maart tot en met 13 april in Caracas, Venezuela, werd gespeeld. Uruguay werd voor de eerste keer winnaar.

Groepsfase
Legenda

Venezuela kwalificeert zich, als gastland, automatisch voor de finaleronde.

Groep A

Groep B

Play-off

Finaleronde

Voetbal in Venezuela
Voetbal in 1954
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Venezuela